Вале́рий Анато́льевич Смолько́в (род. 11 июня 1971, Владимир) — советский и российский футболист.

Биография 
Воспитанник владимирского футбола. Первым профессиональным клубом Смолькова стал воронежский «Факел». В высшей лиге играл в 1992—1994 годах за камышинский «Текстильщик» и в 1997 за «Тюмень». В элите российского футбола провёл 51 игру, забил 2 мяча (в сезоне-1992, в ворота «Спартака» Владикавказ и «Шинника»).

Также выступал за саратовский «Сокол», липецкий «Металлург», «Спартак-Орехово», владимирское «Торпедо», «Рыбинск», новомосковский «Дон», щёлковский «Спартак» и «Вичугу».

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Рыбинск»
Игроки ФК «Химик-Арсенал»
Игроки ФК «Спартак» Щёлково